Спаниель () — группа пород охотничьих собак. Судя по названию, собаки типа спаниелей происходят из Испании, поскольку само это слово означает «испанский». Основным предназначением и охотничьей специализацией спаниелей была добыча пернатой дичи из густых зарослей. К концу XVII века спаниели разделились на тех, которые охотились на сухопутную дичь, и на «водяных».

Особенности 

Объекты ружейной охоты со спаниелями — боровая, полевая, болотная и водоплавающая дичь. Как правило, спаниели используются для поиска и подачи дичи под выстрел, а также для подноски и подачи добычи охотнику. В отличие от легавых собак, универсальные спаниели не делают стойку по птице и поэтому могут охотиться как на затаившуюся, так и на бегущую дичь. Спаниели разыскивают птицу как верхним чутьем, так и по запаху следа, поэтому должны обладать отличным чутьем. Добычливость спаниелей обусловлена исключительно развитой охотничьей страстью. Спаниели должны быть физически выносливы и способны к длительным перемещениям по суше, в том числе в зарослях, и по воде. Спаниели не должны пугаться выстрела, должны быть обучаемы и способны к взаимодействию с охотником. Рабочие качества спаниеля наследуются, их развитие достигается целенаправленной дрессировкой и натаской.

Классификация 
В классификации пород собак Международной кинологической федерации (FCI) спаниели представлены в зависимости от их происхождения и преимущественного охотничьего использования. В группу пород легавых (7 группа, секция 1.2) включены континентальные легавые типа спаниелей, делающие стойку по дичи. Спаниели британо-американского происхождения, используемые главным образом в охоте по болотной и водоплавающей дичи, отнесены к 8 группе (спаниели и ретриверы).

Спаниели признанные FCI

Таблица с ныне существующими породами спаниелей, согласно классификации FCI:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журнал «Спаниель» (русскоязычный) / journalspaniel.ru
 Журнал «Спаниель» (англоязычный) / spanieljournal.com

Группы пород собак